Ухтинка — село в Бессоновском районе Пензенской области России. Входит в состав Бессоновского сельсовета.

География 
Село находится в центральной части Пензенской области, в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, в лесостепной зоне, преимущественно на левом берегу реки Пензятки, на расстоянии примерно 1 километра к югу от села Бессоновки, административного центра района. Абсолютная высота — 141 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −12 °C; самого тёплого месяца (июля) — 20 °C. Годовое количество атмосферных осадков составляет около 500 мм. Снежный покров держится в среднем в течение 148 дней в году.

История 
Основано в конце XVII — начале XVIII вв. на территории Шукшинского стана Пензенского уезда дворянином Петром Степановичем Ухтомским. В 1747 году числилось за майором Ильей Ивановичем Агаревым (41 ревизская душа).
1 августа 1774 года село было занято отрядами Емельяна Пугачева, стоявшими здесь лагерем. В 1785 году населённый пункт находился в собственности у трёх помещиков: Василия Ивановича Беликова (34 ревизских души), Дмитрия Васильевича (22 ревизские души) и Натальи Семеновны (4 ревизские души) Ферлюдиных. По состоянию на 1790 год в деревне Пензятка, Заозерье тож, числившейся за помещиком Андрианом Пантелеевичем Аврамовым, имелся 21 двор.

В 1864 году в деревне действовали винокуренный завод и две мельницы. Согласно данным 1896 года в деревне Ухтинка (Озерье, Огаревка) Бессоновской волости Пензенского уезда имелось 15 дворов. Основным занятием населения того периода было сельское хозяйство, главным образом животноводство.

В 30-е годы XX века была образован совхоз для снабжения Пензы молоком и овощами.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,9 %, женщины — соответственно 53,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % из 1007 чел.

Инфраструктура 
Действует основная общеобразовательная школа.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двенадцати улиц.

Примечания 

Населённые пункты Бессоновского района